Jean-Pierre Hansen peut désigner :
 Jean-Pierre Hansen (né en 1942), physico-chimiste luxembourgeois ;
 Jean-Pierre Hansen (né en 1948), dirigeant d'entreprise belge ;
 Jean-Pierre Hansen (né en 1957), judoka français.